Lembá, een district van Sao Tomé en Principe
 Lemba (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen
 Lemba (volk), Afrikaans bantoevolk
 Lempa (Cyprus), of Lemba, een dorp bij Paphos